Kofschip (schip), een scheepstype
een schip van van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, in de binnenvaart bekend als kofschip (De Prinses Beatrix, de Prinses Irene en de Prinses Christina).
Kofschip (tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift
't Kofschip, een ezelsbruggetje om te bepalen hoe bepaalde werkwoordsvormen volgens de Nederlandse spelling geschreven moeten worden